I Gatti di Vicolo Miracoli – gruppo cabarettistico e musicale italiano
 I Gatti di Vicolo Miracoli – album del gruppo omonimo pubblicato nel 1972
 I Gatti di Vicolo Miracoli – album del gruppo omonimo pubblicato nel 1979